Gerhard Kielwein ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Kielwein (Rechtswissenschaftler) (1922–2011), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gerhard Kielwein (Milchwissenschaftler) (1930–2017), deutscher Veterinärmediziner